Belagerungen von Bonn gab es mehrfach in der Geschichte:

 Belagerung von Bonn (1583)
 Belagerung von Bonn (1588)
 Belagerung von Bonn (1673)
 Belagerung von Bonn (1689)
 Belagerung von Bonn (1703)